Горьковский завод аппаратуры связи имени А. С. Попова (ОАО «Горьковский завод аппаратуры связи им. А. С. Попова», ГЗАС) — российский разработчик и производитель авиационной радиосвязной и наземной аппаратуры.

История 
Горьковский завод аппаратуры связи им. А. С. Попова — крупное промышленное предприятие. Работает в России с 1916 года, в феврале которого из Риги в Нижний Новгород был эвакуирован железо-конструкционный завод «Молот». Именно с него начал свою историю будущий Горьковский завод аппаратуры связи имени А. С. Попова.

Во время подготовительных работ по строительству Горьковского автозавода, с конвейеров образованного на бывшей территории завода «Молот» автосборочного завода сходили первые советские «Форды» и легковые автомобили фордовских образцов. В 1932 году на предприятии был налажен выпуск автобусов, а с апреля 1946 года завод стал самостоятельным Горьковским автобусным заводом, который был единственным на тот период в стране заводом подобного профиля. На заводе появилось конструкторское бюро, и спустя некоторое время будущий Горьковский завод аппаратуры связи имени А. С. Попова одним из первых в стране стал работать на госзаказ.

В декабре 1951 года завод преобразовали в предприятие по производству радиоаппаратуры. Начался выпуск авиационных средств связи. Надёжность и простота эксплуатации сделали возможным их применение в различных летательных аппаратах. С 1956 года завод стал производить радиостанции воздушного и наземного базирования для управления авиацией.

За вклад в развитие радиотехнического направления продукция завода удостаивалась медалей ВДНХ и дипломов различных степеней на международных выставках. В 1975 году за успешное выполнение государственных заданий постановлением Совета министров РСФСР Горьковскому заводу аппаратуры связи было присвоено имя выдающегося изобретателя радио Александра Степановича Попова.

В связи с тем, что Горьковский завод аппаратуры связи имени А. С. Попова длительное время работает на авиационную промышленность, высоки требования к качеству всей выпускаемой продукции, которая имеет необходимые сертификаты качества. Успешно пройдена аттестация по международному стандарту ISO-9001.

Сегодня предприятие обладает широким спектром возможностей в области производства радиоэлектронных приборов. Горьковский завод аппаратуры связи имени А. С. Попова осуществляет производство, техническое обслуживание, ремонт и модернизацию авиационных и наземных радиостанций СВ и ДКМВ диапазонов мощностью от 50 до 400 Вт, авиационных модулей комплексов радиосвязи, самолётных переговорных устройств, аппаратуры речевого оповещения. Почти 85 процентов всего парка самолетов РФ и стран СНГ оснащены изделиями Горьковского завода аппаратуры связи имени А. С. Попова. Завод успешно работает на рынке автокомпонентов, поставляя на конвейер Горьковского автомобильного завода ряд датчиков и других управляющих изделий. Современное многопрофильное промышленное предприятие в настоящем, завод успешно осваивает рынок физиотерапевтических приборов.

Появившись на заводе в 2001—2002 годах, отрасль производства физиотерапевтических приборов сегодня для предприятия не менее стратегически важна, чем другие. Сотрудники конструкторского бюро Горьковского завода аппаратуры связи имени А. С. Попова работают над созданием новых приборов физиотерапии и модернизацией выпускаемых.

Физиотерапия сегодня является одной из альтернативных форм лечения, признанной официальной медициной. Многие больницы, поликлиники и санатории имеют свои физиокабинеты, оснащенные по последнему слову техники. На данный момент в ассортименте завода есть для профессионального использования — аппарат УВЧ-терапии УВЧ-30-2 и прибор ДМВ-терапии ДМВ-01.

Широкое распространение физиотерапевтические приборы получают и в быту: сейчас предприятие выпускает приборы, лечение которыми возможно в домашних условиях. Ведь физиотерапия открывает возможности эффективного и относительно недорого лечения без химии и таблеток. Горьковский завод аппаратуры связи имени А. С. Попова выпускает физиотерапевтические приборы для домашнего применения — аппарат магнитотерапии АМнп-01 и кварцевый ультрафиолетовый облучатель ОУФК-01.

Сегодня на заводе ведется разработка принципиально новых аппаратов с использованием последних достижений науки. Предприятие направляет серьёзные ресурсы в новые разработки, исследования, и работает над усовершенствованием своей производственной базы.

Политика Горьковского завода аппаратуры связи имени А. С. Попова: «Наша основная цель — используя достижения современной науки и техники, удовлетворить потребности клиентов нашей постоянно совершенствующейся продукцией. Мы стремимся, чтобы наши приборы физиотерапии становились самыми лучшими, самыми совершенными и, главное, — самыми полезными для потребителей».

В апреле 2020 года стало известно, что Горьковский завод аппаратуры связи им. А. С. Попова освоил производство рециркуляторов воздуха, которые используются для профилактики распространения инфекций в помещениях.

Продукция завода 
 Аппаратура связи для авиации, наземного базирования, комплексы связи
 Продукция промышленного назначения: автокомпоненты, печатные платы, штуцеры
 Медицинская техника: Ультрафиолетовые кварцевые облучатели: ОУФК-01, ОУФК-09, ОУФК-240; аппараты магнитотерапии АМнп-01, ОРТОМАГ

Примечания

Ссылки 
 

Предприятия Нижнего Новгорода
Компании Нижнего Новгорода
Производители электроники России
Производители радиотехнической аппаратуры